Тлюстенхабльское городское поселение — муниципальное образование в составе Теучежского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Тлюстенхабль.

География

Население

Состав городского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 5 733 проживающих в городском поселении, 5 553 человек указали свою национальность:

Местное самоуправление 
Организовано на основании устава муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение».

Примечания

Ссылки 
 Администрация муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение»

Городские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Теучежского района